Rydberg ist der Familienname folgender Personen

 Anders Rydberg (1903–1989), schwedischer Fußballnationalspieler
 Emilia Rydberg (* 1978), schwedische Sängerin
 Ernfrid Rydberg (1896–1976), schwedischer Stabhochspringer
 Gunnar Rydberg (1900–1985), schwedischer Fußballnationalspieler
 Gustaf Rydberg (1835–1933), schwedischer Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Johannes Rydberg (1854–1919), schwedischer Physiker
 Per Axel Rydberg (1860–1931), Botaniker
 Ragnar Rydberg, Physiker
 Viktor Rydberg (1828–1895), schwedischer Schriftsteller, Dichter und Kulturhistoriker

Rydberg bezeichnet:
 Rydberg (Einheit)
 (10506) Rydberg, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Rydberg-Energie
 Rydberg-Formel
 Rydberg-Konstante
 Rydberg-Zustand (Rydberg-Atom)
 Rydberg-Halbinsel, Halbinsel an der Küste des westantarktischen Ellsworthlands
 Rudberg